König von Deutschland steht für:

 König von Deutschland (Lied), Popsong von Rio Reiser (1986)
 König von Deutschland (Film), deutscher Spielfilm (2013)
 König von Deutschland (Album), Album von Eko Fresh (2017)
 Selbstbezeichnung von Peter Fitzek (* 1965), deutscher politischer Aktivist

Siehe auch:
 Ein König für Deutschland
 Römisch-deutscher König